Гая — власна назва

Топоніми

Гая (Біхар)

Гая (Румунія)

Див. також 
 Гайя